Венгерские руны ( (МФА: /rovaːʃ iːraːʃ/), дословно: резное письмо) — руническая письменность, которой пользовались венгры до начала XI века, когда первый христианский король Иштван I ввёл латиницу. Среди венгерских рун различают более архаичные письмена Карпатского бассейна (), использовавшиеся ещё до прихода венгров в Паннонию, и позднейшие собственно венгерские, или венгерско-секейские () письмена.

Само название венгерских рун произошло от  (резать, вырезать), которое, в свою очередь, происходит от прото-финно-угорского корня ró.

Венгерские руны никак не связаны с германскими рунами и не были родственны болгарским рунам. Возможно, они происходят от древнетюркской орхонской письменности, что оспаривается рядом исследователей. Тем не менее, термины письма в венгерском языке имеют тюркское происхождение. Распространённая в современной венгерской науке теория гласит, что непосредственными предшественниками венгерских рун могли быть степные руны авар.

Древнейшей надписью на венгерско-секейских рунах может считаться обнаруженная в 1999 году в районе деревни Бодрог в медье Шомодь надпись на фрагменте кости, происхождение которой оценивается как начало X века н. э. Первая полная запись алфавитных знаков венгерского рунического письма была сделана в 1483 году в чешском Микулове (Никольсбург по-немецки) и содержит 46 буквенных знаков. В отдалённых частях Трансильвании письменность использовалась вплоть до середины XIX века.

Руны

Цифры 

В венгерских рунах была система цифр, в чём-то схожая с римской и этрусской.

Пример текста 
Чиксентмартоновский текст, 1501.
Руны-лигатуры подчёркнуты.

Старовенгерская транскрипция латиницей: «ÚRNaK SZÜLeTéSéTÜL FOGVÁN ÍRNaK eZeRÖTSZÁZeGY eSZTeNDŐBE MÁTYáS
JÁNOS eSTYTáN KOVÁCS CSINÁLTáK MÁTYáSMeSTeR GeRGeLYMeSTeRCSINÁLTÁK
G IJ A aS eJ LY LY LT A» (Заглавными переданы буквы, присутствующие — то есть не опущенные согласно правилам — в рунической записи)

Интерпретация на современном венгерском: «(Ezt) az Úr születése utáni 1501. évben írták. Mátyás, János, István kovácsok csinálták. Mátyás mester (és) Gergely mester csinálták [нераспознаваемый текст]»

Примерный перевод на русский: «(Сия) надпись сделана в году 1501 от рождества Господа нашего. Кузнецы Матьяш, Янош, Иштван сделали (это). Мастер Матьяш и мастер Гергей сделали (это) [нераспознаваемый текст]»

Эпиграфика 
 «Венгерский календарь» (около 1300 года), скопирован Луиджи Фердинандо Марсильи в 1690 году.

Современное использование 

Венгерскими рунами дублированы дорожные указатели при въезде во многие венгерские города. Также руны используются в Секейском крае — непризнанной автономии венгров-секеев.

Примечания

Ссылки 

 Венгерские руны
 Szekely rovasiras links
 The origins of Hunnish Runic Writing

Рунические письменности
Письменность
Венгерский язык
Вышедшие из употребления письменные системы